Obergruppenführer war der Generalsrang in mehreren Organisationen des Nationalsozialistischen Ranggefüges. Ursprünglich in der Sturmabteilung eingeführt, wurde er später Vorbild für die NSDAP-Gliederungen Schutzstaffel, Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK) und Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK).

 in der SS der SS-Obergruppenführer
 in der SA der SA-Obergruppenführer

Siehe auch
 Liste der SS-Obergruppenführer und Generale der Waffen-SS
 Liste der SA-Obergruppenführer